Jacob van Oost (starszy)
 Jacob van Oost (młodszy)